Eckermannhaus steht für:

 Eckermann-Haus, Bauwerk in Weimar
 Eckermann-Haus (Empelde), Bauwerk in Ronnenberg